Высшая лига  — второй дивизион в структуре российского мини-футбола. В сезоне 2008-2009 победу в нём одержал новосибирский клуб «Сибиряк».

Участники чемпионата 
 Алмаз-АЛРОСА (Мирный)
 БГПУ (Уфа)
 Динамо-2 (Москва)
 Заря (Якутск)
 Каспий (Махачкала)
 Локомотив (пос. Емельяново)
 Молодая гвардия (Серпуховский район)
 Новая генерация (Сыктывкар)
 Норильский никель-2 (Норильск)
 Прогресс (Глазов)
 Саратов (Саратов)
 Сибиряк (Новосибирск)
 Синтур (Челябинск)
 Тобол-Тюмень-2 (Тобольск)
 Факел (Сургут)
 Футбол-Хоккей НН (Нижний Новгород)

Результаты

Регулярный чемпионат 

 «Норильский никель-2» и «Новая генерация» отказались от участия в плей-офф.

Плей-офф (по сумме двух матчей)

1/4 финала

1/2 финала

За 3-е место

Финал

Повышение в классе 
Сразу три клуба начали следующий сезон в Суперлиге: «Сибиряк», «Новая генерация» и «Динамо-2».

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2008-2009

Ссылки 
 Результаты матчей и статистика турнира на glmf.nsk.ru

Соревнования по мини-футболу в России